Katy eller Kąty kan syfta på:

 Katy (namn) – ett namn samt personer med namnet
 Katy (film) – spansk-mexikansk animerad film från 1984
 Katy Hudson –  Katy Perrys första album utgivet 2001
 Katy Lied – ett album av Steely Dan, utgivet 1975
 Katy, Texas – en stad (city) i Fort Bend County, Harris County, och Waller County
 Katy Hill – ett berg i Montserrat (Storbritannien)
 Kąty Wrocławskie – en stad i sydvästra Polen
 Isla Katy – en ö i Chile